Сезон 1949 року в першій групі чемпіонату СРСР з футболу — одинадцяте в історії змагання у вищому дивізіоні футбольної першості Радянського Союзу. Тривав з 17 квітня по 14 жовтня 1949 року. 

Участь у турнірі узяли 18 команд, оскільки замість команди «Крила Рад» (Москва), що залишила найсильніший дивізіон радянського футболу за результатами попереднього сезону, підвищення у класі отримали відразу 5 команд, які попередньо змагалися у другій групі.

За результатами турніру чемпіоном стало московське «Динамо», для якого ця перемога у першості країни стала п'ятою в історії.

Підсумкова таблиця 

|}

Медалісти 
Гравці перших трьох команд, які взяли участь щонайменше в половині матчів, отримали медалі чемпіонату.

 «Динамо» (Москва): Олексій Хомич, Петро Іванов, Олександр Петров, Михайло Семичастний, Леонід Соловйов, Всеволод Блінков, Костянтин Бєсков, Сергій Соловйов, Іван Конов, Олександр Малявкін, Володимир Савдунін, Василь Трофімов, Василь Карцев.

 ЦБЧА (Москва): Володимир Никаноров, Віктор Чистохвалов, Анатолій Башашкін, Андрій Крушенок, Михайло Родін, Олексій Водягін, Валентин Ніколаєв, Володимир Дьомін, Олексій Гринін, Віктор Чайчук, Григорій Федотов.

 «Спартак» (Москва): Юрій Костиков, Юрій Сєдов, Василь Соколов, Серафим Холодков, Костянтин Рязанцев, Олег Тімаков, Олексій Парамонов, Микола Дементьєв, Микита Симонян, Віктор Терентьєв, Сергій Сальников.

Бомбардири 
 26 — Микита Симонян («Спартак» М)
 23 — Іван Конов («Спартак» М), Олександр Пономарьов («Торпедо» М)
 21 — Костянтин Бєсков («Динамо» М)
 20 — Андрій Зазроєв («Динамо» Тб)
 18 — Григорій Федотов (ЦБЧА)
 17 — Володимир Савдунін («Динамо» М)
 15 — Олексій Гринін (ЦБЧА), Василь Лотков («Динамо» Лд), Олексій Парамонов («Спартак» М), Віктор Терентьєв («Спартак» М) 
 14 — Володимир Дьомін (ЦБЧА)
 13 — Всеволод Бобров (ЦБЧА), Георгій Борзенко («Локомотив» Х), Микола Дементьєв («Спартак» М), Борис Лагутін («Локомотив» М)

Ігри, голи

Матчі

Примітки

Посилання 

 Календар ігор 
 На www.rsssf.com 
 Результати на WildStat.ru 

49
СРСР
1949 в СРСР